Program za međunarodno ocenjivanje studenata () je globalna studija Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u zemljama članicama i onima koje nisu članice, namenjena ocenjivanju obrazovnih sistema merenjem školskog učinka petnaestogodišnjih učenika o matematici, nauci i čitanju. Ona je prvi put je izvedena 2000. godine, a zatim je ponavljana svake tri godine. Cilj studije je pružanje uporedivih podataka da bi se zemljama omogućilo da poboljšaju svoje obrazovne politike i ishode. Studija meri rešavanje problema i shvatanje.

Verzija testa za 2015. objavljena je 6. decembra 2016. Očekuje se da će rezultati prikupljanja podataka za 2018. godinu postati objavljeni u krajem 2019. godine.

Rezultati rangiranja

Pregled rangiranja PISA 2015 

PISA 2015 je predstavljena 6. decembra 2016. godine, sa rezultatima za oko 540.000 učenika iz 72 zemlje, pri čemu se Singapur istakao kao najbolji izvođač u svim kategorijama.

Poređenje rangiranja 2003 - 2015

Reference

Spoljašnje veze 

 -{OECD/PISA website}-
 -{OECD (1999): Measuring Student Knowledge and Skills. A New Framework for Assessment. Paris: OECD.  }-
 -{OECD (2014): PISA 2012 results: Creative problem solving: Students' skills in tackling real-life problems (Volume V) }-
 -{OECD's Education GPS: Interactive data from PISA 2015}-
 -{PISA Data Explorer}-
 -{Interactive world map of PISA results}-
 -{Interactive Visualization of 2012 PISA Math Results by Country Profiles}-

Образовне организације
Евалуација